Dudo ist der Name folgender Personen:

 angeblich geht der Ortsname Dudweiler, heute Stadtteil von Saarbrücken, auf einen Dudo zurück
 auch Duttweiler, heute Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße wurde von einem Fürsten Dudo gegründet
 Dudo von Havelberg, Mitte zehntes Jahrhundert erster Bischof des Bistums Havelberg
 Dudo von Saint-Quentin (* um 965), Dekan von Saint-Quentin, normannischer Chronist des 11. Jahrhunderts
 Dudo von Laurenburg (* um 1060, † um 1123), ab 1093 Graf von Laurenburg und gilt als eigentlicher Stammvater des Hauses Nassau
 Dudo, Bischof von Paderborn 935–957
 Vogt Dudo von Stade, Mitbegründer des Klosters St. Marien in Stade